Příjmení Vlasák nosí více různých osobností:

 Alena Vlasáková (* 1948) – česká pianistka a pedagožka
 Antonín Vlasák (rozcestník) – více osobností
 Bohumil Vlasák (1871–1945) – český národohospodář a politik, ve 20. letech čs. ministr financí
Erazim Vlasák (1864–1904) – český lékař, internista a primář Nemocnice na Vinohradech
 František Vlasák (1912–2005) – ekonom a reformní politik KSČ, do 1969 a po 1989 ministr 
 Jan Vlasák – více osobností
 Jiří Vlasák (1932–2005) – český fotbalista, záložník
 Josef Vlasák (rozcestník) – více různých osobností
 Klára Vlasáková (* 1990) –  česká spisovatelka, scenáristka a dramaturgyně
 Lenka Vlasáková (* 1972) – česká herečka
 Ľuba Vlasáková (1933–???) – slovenská politička KSČ, poslankyně SNR a FS v letech 1969–70
 Martin Vlasák (* 1974) – dvojnásobný vrah
 Oldřich Vlasák (* 1955) – český politik
 Oldřich Vlasák (zápasník) (* 1949) – reprezentant ve volném stylu
 Radim Vlasák (* 1974) – český fotbalista
 Tomáš Vlasák (* 1975) – český hokejista
 Václav Vlasák – více různých osobností
 Vladimír Vlasák (rozcestník) – více různých osobností
 Vlasta Vlasáková (1921–1983) – česká herečka a politička KSČ

Česká příjmení